Cachrys laevigata är en flockblommig växtart som beskrevs av Pierre Marie Auguste Broussonet och John Ball. Cachrys laevigata ingår i släktet Cachrys och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
laevigata